Dario Smoje – ex calciatore croato
 Ivo Smoje – ex calciatore croato
 Miljenko Smoje – scrittore, giornalista e sceneggiatore croato